L'huile de rose peut faire référence à :
 l'huile essentielle de rose, huile essentielle de pétales de rose ;
 l'huile de rose musquée, huile végétale d'akènes de rose.